Le mot spicule est un terme générique (masculin : un spicule) qui regroupe les sécrétions minérales extracellulaires présentes dans les tissus de divers groupes d'invertébrés. Les spicules peuvent être constitués de silice, de calcite, de chitine ou de protéines sclérifiées.

 Chez les éponges (Porifera), les spicules peuvent être formés de calcite (classe des Calcarea) ou de silice (classes des Demospongiae et des Hexactinellida). Les éponges siliceuses ont généralement deux types de spicules : les mégasclères et les microsclères. Les mégasclères mesurent plus de 100 µm et participent à la fonction de soutien des ensembles de cellules (les spongiaires n'ayant pas de tissus). Chez certaines espèces, les mégasclères peuvent être visibles à l'œil nu. Parmi les Hexactinellida, certaines espèces sont caractérisées par des spicules de très grande taille qui servent d'ancrage dans la vase. Les microsclères sont de petite taille (1 à 100 μm) et ne jouent pas le rôle de structure squelettique. Lorsqu'ils forment une pointe, les spicules sont appelés « monactine », et respectivement « diactine », « triactine » et « tetractine » pour 2, 3 ou 4 pointes. Ils ont des formes très diverses et sont utilisés dans la détermination des espèces, y compris fossiles (les spicules peuvent en effet être fossilisés).

 Chez les Octocorallia.
 Chez les échinodermes, les spicules sont toujours calcaires. Ils sont notamment présents chez les étoiles de mer (astéries) et les concombres de mer (holothuries). Chez ces organismes, les spicules sont homologues au test calcaire des oursins.
 Chez certains tuniciers.
 Chez les nématodes, les spicules sont une partie importante de l'appareil copulateur mâle.

Notes et références 

Anatomie des cnidaires
Anatomie des éponges
Anatomie des deutérostomiens
Anatomie des protostomiens